Список дипломатических миссий Йемена — дипломатические представительства Йемен имеет преимущественно в странах Европы и в исламских государствах.

Европа 
 , Вена (посольство)
 , Брюссель (посольство)
 , София (посольство)
 , Прага (посольство)
 , Париж(посольство)
 , Берлин (посольство)
 , Будапешт (посольство)
 , Рим (посольство)
 , Гаага (посольство)
 , Варшава (посольство)
 , Бухарест (посольство)
 , Москва (посольство)
 , Мадрид (посольство)
 , Лондон (посольство)

Америка 
 , Оттава (посольство)
 , Гавана (посольство)
 , Вашингтон (посольство)

Ближний и Средний Восток 
 , Манама (посольство)
 , Тегеран (посольство)
 , Багдад (посольство)
 , Амман (посольство)
 , Эль-Кувейт (посольство)
 , Бейрут (посольство)
 , Маскат (посольство)
 , Доха (посольство)
 , Эр-Рияд (посольство)
 Джидда (генеральное консульство)
 , Дамаск (посольство)
 , Анкара (посольство)
 , Абу-Даби (посольство)

Африка 
 , Эль-Джазаир (посольство)
 , Джибути (посольство)
 , Каир (посольство)
 , Асмара (посольство)
 , Аддис-Абеба (посольство)
 , Найроби (посольство)
 , Триполи (посольство)
 , Нуакшот (посольство)
 , Рабат (посольство)
 , Претория (посольство)
 , Хартум (посольство)
 , Дар-эс-Салам (посольство)
 , Тунис (посольство)

Азия 
 , Пекин (посольство)
 , Нью-Дели (посольство)
 , Джакарта (посольство)
 , Токио (посольство)
 , Куала-Лумпур (посольство)
 , Исламабад (посольство)

Международные организации 
 Брюссель (постоянная миссия при ЕС)
 Каир (постоянная миссия при ЛАГ)
 Нью-Йорк (постоянная миссия при ООН)

Внешняя политика Йемена
Йемен
Списки:Йемен